Wilkizki ist der Familienname von:

Boris Andrejewitsch Wilkizki (1885–1961), einem russischen Hydrographen und Polarforscher
Andrei Ippolitowitsch Wilkizki (1858–1913), einem russischen Hydrographen und Geodäten

siehe auch: Wilkizki-Insel